Diadegma simile (Brethes), een gewone sluipwesp
 Diadegma simile (Pfankuch), een gewone sluipwesp